

Patronyme 
 Jacques Hurault de Cheverny (v. 1480-1546), évêque d'Autun.
 Philippe Hurault de Cheverny (1528-1599), chancelier de France.
 ̈Philippe Hurault de Cheverny (1579-1620) évêque de Chartres
 Denis Hurault († après 1602), évêque d'Orléans.
Paul Hurault de L'Hospital († 1624), archevêque d'Aix.
Guy Hurault de L'Hospital († 1625), archevêque d'Aix après son oncle Paul Hurault de L'Hospital.
 Louis Hurault de Vibraye (1733-1802), militaire français.
 Anne Victor Denis Hurault de Vibraye (1767-1843), maréchal de camp, pair de France.
 Ludovic Hurault de Vibraye (1845-1929), petit-fils du précédent, général français.
 Ludovic Régis Henri François Hurault de Vibraye (1914-1977), mieux connu sous le nom de François Valorbe, petit-fils du précédent, acteur français.
 Louis Marie Charles Hurault de Sorbée (1786-1850), militaire français.
 Guillaume-Paul Louis Maximilien Hurault de Vibraye,  marquis de Vibraye, archéologue.
  Louis Hurault (1886-1973), général et géographe français.
 Etienne-Joseph Hurault (1873-1934), évêque de Nancy de 1930 à 1934.

Toponyme 
Hôtel Hurault de Cheverny

Homonymie de patronyme